Es la cuarta gira realizada por la banda de rock argentino Los Piojos. Se desarrolló para presentar su cuarto disco titulado Azul. Comenzó el 5 de mayo de 1998 y terminó el 30 de diciembre de 1999. Comenzó en Comodoro Rivadavia, hasta que presentaron el disco oficialmente en dos funciones en el Parque Sarmiento. Luego siguieron con un concierto en La Plata, donde volvieron a tocar en agosto para luego hacer dos shows en el noroeste argentino. En octubre llegaron al estadio de All Boys, donde contaron con invitados de lujo, y previo al concierto, tocaron en Córdoba, donde habían hecho lo propio en septiembre. Al año siguiente tocaron en Villa Gesell, San Carlos de Bariloche y Junín hasta realizar tres funciones a lleno total en el estadio Obras, lo que derivó en la grabación de Ritual. Luego volvieron otra vez a La Plata en julio, para hacer después dos shows en el sur argentino. Se tomaron un receso de varios meses y volvieron a tocar el 9 de octubre, de regreso otra vez al estadio de All Boys. Luego tocaron en Rosario y Concordia. Volvieron otra vez a Córdoba y despidieron el año tocando en el estadio de Atlanta y otra vez en La Plata, siendo este último el concierto más convocante de la historia de la banda. Al finalizar la gira hicieron otros shows y se metieron a grabar el sucesor, que se titula Verde paisaje del infierno.

Lanzamiento del disco, gira y shows posteriores y salida de Daniel Buira

1998 

En mayo sale este disco, de nombre Azul, grabado en febrero y marzo de 1998. Consta de 16 temas, de los cuales dos de ellos tienen videoclip. El último tema, Finale, se convirtió en el cierre de cada show de la banda. El arte de tapa fue realizado por Hernán Bermúdez. La gira comenzó en Comodoro Rivadavia el 5 de mayo. La presentación oficial de este disco ocurrió con dos shows en el Parque Sarmiento a sala llena los días 16 y 17 de mayo. El 21 y 22 de agosto volvieron a tocar en el estadio Polideportivo de Gimnasia, donde no lo hicieron desde el 9 y 10 de mayo de 1997 en el marco de las presentaciones de 3er Arco. El 2 de septiembre, la banda regresó al Estadio General Paz Juniors. El 9 de septiembre participaron de la edición número 19 de la Fiesta Nacional del Inmigrante desarrollada en el Parque de las Naciones. 11 días después, la banda participó de la Fiesta de la Primavera, desarrollada en el Anfiteatro Plaza Parque. Tuvo lugar el 20 de septiembre. El 23 y 25 de septiembre hacen shows en Jujuy y Tucumán, y las sedes fueron el Complejo Gustavo Sandoval y el Club Caja Popular. El 2 de octubre tocaron por segunda vez en el año en el estadio General Paz Juniors, y el 24 de octubre hicieron de la partida en el estadio de All Boys, con invitados como Ricardo Mollo y Gustavo Nápoli, líderes de Divididos y La Renga respectivamente, y también tocaron con Pablo Guerra, que formó parte de la banda en sus comienzos. Así terminó el año para la banda. En ese estadio tocó Rata Blanca en 1988 y 1991.

1999 

Comenzaron el año con dos shows en el Autocine de Villa Gesell, para luego dar shows en Bariloche y Junín. El 7, 8 y 9 de mayo, la banda vuelve al estadio Obras, en donde no tocaban desde los últimos días de diciembre de 1996 (27, 28 y 29 de diciembre). Esos tres conciertos derivaron en la grabación de lo que sería su primer álbum en vivo, titulado Ritual. En los shows del 8 y 9 de mayo, la banda contó con la participación especial de Diego Armando Maradona. Luego de tocar en Obras, la banda regresó a La Plata, tocando otra vez en el estadio Polideportivo de Gimnasia durante dos noches seguidas. Después tocaron en Santa Cruz y Chubut, y los shows se realizaron en el estadio Municipal Juan Domingo Perón y en el Club Ingeniero Huergo. Luego hicieron un parate de algunos meses, pensando en la grabación del disco sucesor, y volvieron a tocar recién el 9 de octubre en el estadio de All Boys. Luego tocaron en Rosario el 16 de octubre y en Concordia el 17 de octubre. El 13 de noviembre tocaron en el estadio General Paz Juniors otra vez, y despiden el año tocando el 18 de diciembre en el estadio de Atlanta y el 30 de diciembre en la Plaza Moreno de La Plata ante 100.000 personas, siendo este el concierto más convocante de la historia de Los Piojos. El concierto fue denominado El ritual del fin de milenio.

2000 

Comienzan el año con la triste noticia de la salida de Daniel Buira, que se retiró de la banda por una disputa con Gustavo Kupinski. En su lugar entra Sebastián Cardero, conocido como Roger. Con él debutaron el 10 de junio en el estadio Tecnológico de Santa Fe, y el 30 de junio volvieron a tocar otra vez en el estadio General Paz Juniors. El 7, 8, 9, 14, 15, 16 y 18 de julio realizaron 7 shows en el estadio Obras, este último concierto a beneficio del Hospital Raffo. En el último show contaron con varios invitados, como La Renga, Divididos, Viejas Locas y Los Auténticos Decadentes, entre otros.

Conciertos

Otros conciertos 

  10/06/2000 - Estadio Tecnológico, Santa Fe
  30/06/2000 - Estadio del Centro, Córdoba
  07/07/2000 - Estadio Obras Sanitarias, Buenos Aires
  08/07/2000 - Estadio Obras Sanitarias, Buenos Aires
  09/07/2000 - Estadio Obras Sanitarias, Buenos Aires
  14/07/2000 - Estadio Obras Sanitarias, Buenos Aires
  15/07/2000 - Estadio Obras Sanitarias, Buenos Aires
  16/07/2000 - Estadio Obras Sanitarias, Buenos Aires
  18/07/2000 - Estadio Obras Sanitarias, Buenos Aires

Formación durante la gira 

 Andrés Ciro Martínez - Voz y armónica (1989-2009)
 Gustavo Kupinski - Guitarra (1991-2009)
 Daniel Fernández - Guitarra (1988-2008)
 Daniel Buira - Batería (1988-2000)
 Miguel Ángel Rodríguez - Bajo (1988-2009)

Formación durante los otros shows 

 Andrés Ciro Martínez - Voz y armónica (1989-2009)
 Gustavo Kupinski - Guitarra (1991-2009)
 Daniel Fernández - Guitarra (1988-2008)
 Sebastián Cardero - Batería (2000-2009)
 Miguel Ángel Rodríguez - Bajo (1988-2009)

Músicos invitados 

 Pablo Guerra - Guitarra en el concierto en All Boys
 Gustavo Nápoli - Guitarra en los conciertos en All Boys

Véase también 
 3er Arco
 Máquina de Sangre
 Azul
 Ay Ay Ay

Referencias 

Giras musicales de Los Piojos
Giras musicales de 1998
Giras musicales de 1999